KNN steht als Abkürzung für:
 Künstliches neuronales Netz, ein Modell der Neuroinformatik
 k-Nearest-Neighbor, maschinelles Lernverfahren, siehe Nächste-Nachbarn-Klassifikation
 Kieler Neueste Nachrichten

KN-N steht für:
 , ISO-3166-2-Code der zu St. Kitts und Nevis gehörenden Insel

knn steht für:
 Standard Konkani, nach ISO 639 als Einzelsprache zu Konkani, einer in Goa gesprochenen Sprache

Abkürzung